Фінал Кубка Німеччини з футболу 1985 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1984—1985 відбувся 26 травня 1985 року. У поєдинку зустрілися крефельдський «Баєр 05 Юрдінген» та мюнхенська «Баварія». Перемогу з рахунком 2:1 здобув «Баєр 05 Юрдінген».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баєр 05 Юрдінген»

«Баварія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1985 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 1985
1985 у німецькому спорті